Нопалитос има више значења:

 Нопалитос, Ла Нопалера (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нопалитос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику